Al-Mútazz (847-869), califa abbàssida de Bagdad (866-869) 
 Abu-l-Abbàs Abd-Al·lah ibn al-Mútazz (Samarra, 861-Bagdad, 908), príncep i poeta abbàssida que fou califa durant unes hores el desembre del 908 amb el nom d'Al-Múntassif
 Muhàmmad ibn Sari al-Mútazz, emir midràrida de Sigilmasa, fill de Saru i net d'Abu-Màlik al-Múntassir ibn al-Yassa, i cosí del seu antecessor Àhmad